Last Night steht für: 

Filme:
 Last Night (1998) (auch: Die letzte Nacht), kanadischer Spielfilm von Don McKellar aus dem Jahre 1998
 Last Night (2010), französisch-US-amerikanischer Spielfilm von Massy Tadjedin aus dem Jahr 2010

Musik:
 Last Night (His-Name-Is-Alive-Album), Musikalbum von His Name Is Alive aus dem Jahr 2002
 Last Night (Moby-Album), Musikalbum von Moby aus dem Jahr 2008